

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Głowienka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe

Inne 
 Głowienka (Aythya ferina) – ptak z rodziny kaczkowatych
 Głowienka (Prunella) – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
 Głowienka (książka)

Zobacz też 
 Główienka